Влади́мир Они́щенко:
 Онищенко, Владимир Александрович (род. 1969) — доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины.
 Онищенко, Владимир Андреевич (род. 1960) — советский, украинский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 
 Онищенко, Владимир Леонтьевич (1915—2001) — советский футболист и тренер.